Songs of Innocence and of Experience, een verzameling gedichten van William Blake
 Songs of Innocence (U2), een studioalbum van de Ierse popgroep U2 uit 2014
 Songs of Innocence (Jasper Steverlinck), het eerste soloalbum van Jasper Steverlinck uit 2004

Zie ook 
 Songs of innocence and of experience